Highland es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York:

 Highland (condado de Sullivan, Nueva York)
 Highland (condado de Ulster, Nueva York)